Граф Каспар Мария Штернберг (; ) — чешский ботаник, геолог и политик.

Имя 
В различных источниках встречаются разные формы записи имени Штернберга:
,
,
,
,
.

Биография 
Каспар Мария Штернберг родился в Праге 6 января 1761 года. Занимал пост председателя Королевского богемского общества наук. В 1806 году была опубликована его работа Reise durch Tirol in die österreichischen Provinzen Italiens. В 1810 году была опубликована его работа Revisio Saxifragarum iconibus illustrata. Каспар Мария Штернберг умер 10 декабря 1838 года.

Научная деятельность 
Каспар Мария Штернберг специализировался на окаменелостях, на папоротниковидных, Мохообразных и на семенных растениях.

Научные работы  
 Reise durch Tirol in die österreichischen Provinzen Italiens (Регенсбург, 1806, с 4 табл.).
 Revisio Saxifragarum iconibus illustrata (Регенсбург, 1810; с 31 табл.).
 Versuch einer geognostisch-botanischen Darstellung der Flora der Vorwelt (Лейпциг и Прага, 1820—1838, 2 тома с 160 табл.).
 Umrisse einer Geschichte der böhmischen Bergwerke (1836).
 Umrisse einer Geschichte der böhmischen Bergwerke (1837).
 Umrisse einer Geschichte der böhmischen Bergwerke (1838).

Почести 
Род растений Sternbergia семейства Амариллисовые был назван в его честь.

Примечания

Литература 
 
 Wilhelm von Gümbel: Sternberg, Kaspar Maria Graf von. In: Allgemeine Deutsche Biographie (ADB). Band 36, Duncker & Humblot, Leipzig 1893, S. 118 f.
 Robert Zander; Fritz Encke, Günther Buchheim, Siegmund Seybold (Hrsg.): Handwörterbuch der Pflanzennamen. 13. Auflage. Ulmer Verlag, Stuttgart 1984, ISBN 3-8001-5042-5.

Ссылки 
 DNB, Katalog der Deutschen Nationalbibliothek: Kaspar von Sternberg
 Allgemeine deutsche Biographie & Neue deutsche Biographie (Digitale Register)

Ботаники Чехии
Геологи Чехии
Политики Чехии
Каспар
Члены Леопольдины
Члены Прусской академии наук
Члены Баварской академии наук